Мостови́к:
 Мостовик — специалист по постройке мостов; иначе мостостроитель.
 Мостовик — в деревянной рудничной крепи представляет собой распорку между стойками, для настилки штольного пола, почвенного помоста. 
 Мостовик — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 «Мостовик» — российская проектная и строительная компания.
 «Мостовик» — ледовый дворец спорта им. Н. В. Парышева в городе Кургане.
 «Мостовик» — прежнее название хоккейного клуба «Зауралье».
 Мостовик, Виктор (род. 1963) — советский и молдавский легкоатлет.

Примечания

См. также 
 Мостовик-Приморье